A Taça Brasil de Futsal de 1982, foi a nona edição da copa brasileira da modalidade.
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center; font-size:90%;width:80%"
|-
!bgcolor=#ffe5b4 width="5%" |<font color="B8860B">
!bgcolor=#ffe5b4 width="25%"|<font color="B8860B">Time
|- bgcolor=wheat
| bgcolor=wheat align="center"|1
| align=left| Sumov
|- bgcolor=wheat
| bgcolor=wheat align="center"|2| align=left| Huracan
|- bgcolor=whitesmoke
| bgcolor=whitesmoke align="center"|3
| align=left| Corintians
|- bgcolor=whitesmoke
| bgcolor=whitesmoke align="center"|4| align=left| Vasco da Gama

1982